Unenlagiidae — передбачувана родина паравієвих, що включає підродини Unenlagiinae і, можливо, Halszkaraptorinae. Скам'янілості обох підродин були знайдені в обох відкладах Гондвани та Лавразії. Біологія групи припускає, що деякі члени були напівводними спеціалістами.

Класифікація 
Родина Unenlagiidae традиційно включає тих самих членів, що й раніше названа підродина Dromaeosauridae, Unenlagiinae, тому Unenlagiidae часто розглядалося як синонім Dromaeosauridae. Однак, починаючи з 2010-х років, були проведені наступні дослідження, які поставили під сумнів це розміщення, що призвело до необхідності відродження назви. Деякі Unenlagiidae помістили як поза Dromaeonychosauridae, будучи сестринським таксоном або тісно пов'язаним з Avialae, тоді як інші помістили Halszkaraptorinae до родини як базальних дейноніхозаврів поза Dromaeosauridae та Troodontidae. Інші недавні дослідження підтвердили традиційне розміщення Halszkaraptorinae і Unenlagiinae у Dromaeosauridae, не утворюючи окремої клади. У 2021 році Brum et al. назвав кладу Unenlagiinia для єдиної клади Unenlagia+Halszkaraptor, відновивши їх як базальних дромеозаврів.

Наступна кладограма взята з Motta et al., 2020, на якій показані Unenlagiidae за межами дромеозаврид і більш тісно пов’язані з Avialae:

Примітки 

Фауна крейдяного періоду